Inău (< ) se poate referi la:
 :
 Inău (), Maramureș
 Inău (), Sălaj
 Ineu, oraș în județul Arad

Toponime românești